Российско-алжирские дипломатические отношения установлены 23 марта 1962 года.

История 
На протяжении войны за независимость 1954—1962 годов Алжир получал военно-техническую и материальную помощь от СССР. Советский Союз стал первым в мире государством, установившим 23 марта 1962 года дипломатические отношения с Алжиром, причём за 4 месяца до официального провозглашения его независимости 5 июля.

Советский Союз отправлял в Алжир многочисленных инженеров и техников, отстраивавших алжирскую инфраструктуру и сыгравших колоссальную роль в экономическом развитии этой страны. В свою очередь в университетах СССР проходили обучение тысячи алжирских студентов. 
Распад Советского Союза привёл к сворачиванию множества амбициозных проектов по строительству.

Экономическое сотрудничество 
Торговый оборот между Россией и Алжиром в 2005 году составил 365 миллионов долларов США, причём 361 миллион пришёлся на российский экспорт. Россия поставляет в Алжир зерно, металл, трубы, продукцию машиностроения.

В ноябре 2002 года Россия вывела на орбиту алжирский спутник ALSAT-1.

ТЭК 
С 2000 года Россия играет заметную роль в развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Алжира. 

Так, в 2001 году «Роснефть» начала разработку алжирского нефтегазового месторождения Иллизи. 
В 2000—2003 гг. российский «Стройтрансгаз» осуществил для алжирской компании Sonatrach строительство северного участка магистрального нефтепровода Хауд-эль-Хамра — Арзев.

С 2001 «Стройтрансгаз» и «Роснефть» на территории Алжира совместно с алжирской компанией Sonatrach реализуют так называемый проект «245 Юг» по разработке крупнейшего нефтегазового месторождения в нефтегазоносном бассейне Иллизи. Соглашение на условиях раздела продукции между СП и Sonatrach вступило в силу в мае 2001 года. В настоящее время оформляется лицензия на освоение двух месторождений в Алжире с суммарными подтверждёнными запасами 36 млн т.

В 2005 году  «Стройтрансгаз» выиграл тендер и начал строительство газопровода Сугер — Хаджерет Эннус. 
В сентябре 2006 года «Стройтрансгаз» подписал контракт с Sonatrach на реконструкцию газопровода Улед Джеллаль — Скикда.

В августе 2006 меморандумы о взаимопонимании с Sonatrach подписали «Лукойл» и «Газпром». «Газпром» будет реализовывать совместные проекты по добыче, переработке и реализации газа. Взамен «Газпром» хотел получить долю в одном из двух заводов Sonatrach по производству сжиженного природного газа в Алжире.

В январе 2007 руководитель Минпромэнерго РФ Виктор Христенко и министр энергетики и шахт Алжира Шакиб Хелиль подписали меморандум о продолжении экономического сотрудничества в области совместных действий «Газпрома» и алжирской Sonatrach на европейских рынках и совместном освоении месторождений в Центральной Африке. В обмен «Газпром» предложит нефтегазовой компании Sonatrach четыре актива в России.

Некоторые европейские страны выражают озабоченность укрепляющимся сотрудничеством России и Алжира, указывая на то, что эти две страны обеспечивают значительную долю энергопоставок в Европу. Кроме того, Россия и Алжир (наряду с Ираном и Катаром) считаются основными участниками потенциального газового картеля — так называемой «газовой ОПЕК» — объединения производителей природного газа. В настоящее время координация действий стран-производителей газа осуществляется в рамках Форума стран-экспортёров газа.

Военно-техническое сотрудничество 

10 марта 2006 президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подписали соглашение о списании долга Алжира перед Россией в размере 4,7 млрд долларов (которая по состоянию на 1 февраля 2006 представляла собой общую сумму задолженности Алжира перед РФ по ранее предоставленным кредитам) и крупнейшее пакетное соглашение на поставки российских вооружений и военной техники на сумму около 7,5 млрд долл.

Перечень поставок:
 36 лёгких фронтовых истребителей МиГ-29СМТ, 28 тяжёлых многофункциональных истребителей Су-30МКА и 14 учебно-боевых самолётов Як-130 (в течение 4 лет). По мере поступления новых МиГ-29 старые самолёты этой марки (36 единиц), закупленные Алжиром в 1990-е годы в Белоруссии и на Украине, будут переданы российской авиакорпорации МиГ для ремонта, модернизации и продажи другим странам.
 8 дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300ПМУ-2 «Фаворит»;
 300 танков Т-90С;
 модернизация состоящих на вооружении сухопутных войск Алжира 250 танков Т-72С;
 противотанковые ракетные комплексы «Метис-М1» и «Корнет-Э».
Возможно заключение контрактов на ремонт и модернизацию кораблей ВМС Алжира на «Северной верфи» (Санкт-Петербург). Уже сейчас «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) осуществляют контракт по модернизации двух алжирских дизельных подводных лодок, подписанный в 2005 г.

17 ноября 2022 г. Bloomberg сообщил о первых совместных военных учениях Алжира и России. Агентство сообщило, что учения получили название «Щит пустыни» и начались днем ранее в провинции в сфереБешар, недалеко от границы Алжира с Марокко. Было также отмечено, что Россия является крупнейшим поставщиком вооружений в Алжир, и связи с обороны между странами уходят корнями в эпоху Советского Союза. По данным московского Центра анализа стратегий и технологий, арабская страна получает около 80% своего импорта оружия из России и является третьим по величине покупателем такого оружия после Индии и Китая.

См. также 

 Посольство Алжира в Москве
 Внешняя политика России

Примечания

Ссылки 
 Алжиро-российские отношения  на сайте МИД РФ

Российско-алжирские отношения